Alberto Paleari – scrittore italiano
 Alberto Andrea Paleari – calciatore italiano